Le mot canis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier et le génitif singulier) d'un nom latin signifiant « chien ».

Sciences et techniques

Astronomie 
 Canis Major est le nom en latin et le nom international de la constellation du Grand Chien.
 Canis Majoris (génitif de Canis Major) sert à former le nom des objets de cette constellation : α Canis Majoris, β Canis Majoris Pour les articles consacrés à ces objets, consulter la liste générée automatiquement.
 Canis Minor est le nom en latin et le nom international de la constellation du Petit Chien.
 Canis Minoris (génitif de Canis Minor) sert à former le nom des objets de cette constellation : α Canis Minoris, β Canis Minoris Pour les articles consacrés à ces objets, consulter la liste générée automatiquement.

Biologie 
 Canis est un genre de mammifères carnivores, de la famille des Canidés (chiens, dingos, loups, coyotes, chacals).
 Le mot canis (en italique et sans majuscule), génitif singulier (« du chien »), est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales ou fongiques parasites des chiens. Pour les espèces concernées, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 '' est un jeu vidéo d'action-aventure en monde ouvert, sorti en 2006 sur PlayStation 2.

Patronyme 
 Cornelis Canis (1506-1561) est un compositeur franco-flamand.

Épithète spécifique